Le terme Camie est un diminutif du prénom féminin en français "Camille". Ce terme peut se référer à:

Toponymes
Rivière Camie, un affluent de la rivière Témiscamie (versant de la rivière Rupert), coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Arts
Camie (personnage de dessins animés), un personnage de dessins animés.
Character and Morality in Entertainment Awards (CAMIE Awards)